Robert Black (1893–1916) – nowozelandzki rugbysta
 Robert Black (1947–2016) – szkocki seryjny morderca